Villeret puede referirse a:

 Villeret, comuna francesa del departamento de Aisne; 
 Villeret, comuna francesa del departamento de Aube; 
 Villeret, comuna suiza del cantón de Berna; o
 Jacques Villeret, actor francés.